Canicula steht als historisch gebräuchlicher Sternname für:
 Sirius, Stern im Sternbild Großer Hund
 Prokyon, Stern im Sternbild Kleiner Hund